Bradycalanus är ett släkte av kräftdjur. Bradycalanus ingår i familjen Megacalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Bradycalanus